RTD est un sigle pouvant désigner :

 remboursement au titre de dividendes ;
Referee Technical Decision RTD box
 le magazine de recherche européen RDT info ;
Radiodiffusion Télévision de Djibouti ;
Renault Trucks Defense branche de Renault Trucks spécialisée dans le véhicule militaire ;
 röntgen Technischer Dienst ;
 round Trip Delay (voir l'entrée Round-Trip delay Time) ;
 resistance Temperature Detectors or Resistive Thermal Devices aussi appelée en français thermomètre à résistance de platine ;
 Revue trimestrielle de droit civil, européen ou commercial (toutes aux éditions Dalloz) ;
Russell T Davies, show-runner britannique.